Елісе Мертенс вигравала турнір двох попередніх років, але цього разу вирішила грати в Сіднеї.

Титу здобула Софія Кенін, не програвши жодного сету. Це перший титул WTA для неї. У фіналі вона перемогла Анну Кароліну Шмідлову, 6–3, 6–0.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
Hobart International
2019 в австралійському спорті